32-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 15 по 22 сентября 2002 года близ испанской Севильи.

Призёры

Мужчины

Распределение наград

Призёры от России 
 парная двойка (женщины) - Лариса Мерк, Ирина Федотова.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Испании
2002 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Севилье
Сентябрь 2002 года